Ираклион — греческий топоним. Может означать:

  — бухта.
 Ираклион — город, административный центр Крита.
 Ираклион — город и община (дим), пригород Афин.
 Гераклион — древний город в Египте.
 Ираклион — община (дим) в периферии Крит.
 Ираклион — ном в периферии Крит.
 Ираклион — греческий паром, который перевернулся и затонул 8 декабря 1966 года в Эгейском море, в результате чего погибли 217 человек.
 Никос Казандзакис — второй по величине греческий аэропорт, расположенный в 4 км от центра города Ираклиона, в городе Неа-Аликарнасос.
  — станция Линии 1 (зелёной линии) Афинского метрополитена.
  — железнодорожная станция пригородной железной дороги Аэропорт «Элефтериос Венизелос» — Железнодорожный центр «Ахарне».

Другое 
 Ираклеон — гностик II века.
 Эраклион — королевство принца Ская из мультфильма «Клуб Винкс».